Holzhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Holzhauer (1852–1936), deutscher Vizeadmiral
 Emanuel Holzhauer (1977–1977), bei Flucht aus der DDR ums Leben gekommen
 Heinz Holzhauer (* 1935), deutscher Jurist
 Johanna Holzhauer (* 1953), deutsche Fernsehjournalistin
 Tilman Holzhauer (* 1985), deutscher Kameramann

Siehe auch:
 Der Holzhauer und Merkur
 Holtzhauer